Ми́тина — женский вариант фамилии . Известные носители:
 Митина, Елена Анатольевна (род. 1966) — российский профсоюзный и политический деятель.
 Митина, Дарья Александровна (род. 1973) — российский политический деятель левого толка, политолог и кинообозреватель, журналистка и блогер. Депутат Государственной думы РФ II созыва (1995—1999). 
 Митина, Ольга Александровна (род. 1994) — российская самбистка.
 Митина, Суламифь Оскаровна (1922—2000) — советская переводчица.
 Митина-Буйницкая Наталия Ивановна (1873—1934) — русская певица, артистка оперетты, исполнительница романсов.